Lutschounig ist der Familienname von:

 Jakob Lutschounig (1848–1934), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
Josef Lutschounig von Felsenhof (1863–1923), österreichisch-ungarischer Offizier und Träger des Ritterkreuzes des Militär-Maria-Theresien-Ordens
Robert Lutschounig (* 1953), österreichischer Landwirt und Politiker